Groenlandia
Hazen – isola
 Stati Uniti d'America
Hazen – città della Contea di Prairie, Arkansas
Hazen – città della Contea di Mercer, Dakota del Nord